Драгу́нский:

Населённые пункты 
 Драгунский — посёлок в Любинском районе Омской области со станцией Драгунской.

Фамилии 
Известные носители:
 Драгунский, Виктор Юзефович (1913—1972) — русский советский писатель и сценарист.
 Драгунский, Давид Абрамович (1910—1992) — генерал-полковник танковых войск, дважды Герой Советского Союза.
 Драгунский, Денис Викторович (род. 1950) — российский филолог, политолог, журналист, сын В. Ю. Драгунского.

 Драгунская, Ирина Денисовна (род. 1974) — российский художник, дизайнер, журналист, поэт.
 Драгунская, Ксения Викторовна (1965—2021) — российская писательница и драматург.

См. также 
 Драгунка
 Драгунский полк
 Драгунская волость
 Большая Драгунская — деревня в Кромском районе Орловской области
 Малая Драгунская — деревня в Кромском районе Орловской области